Мартинез (Џорџија)
 Мартинез (Тексас)
 Мартинез (Калифорнија)